Дóк-стáнция ( — «стыковочная станция») — стационарная конструкция с разъёмами для некоторых электронных устройств, служащая для быстрого одновременного подключения к кабелям электропитания, передачи данных, голоса или мультимедийного трафика. Особенно часто используется для мобильных или носимых электронных устройств:
 мобильные компьютеры,
 телефоны,
 карманные персональные компьютеры (КПК),
 цифровые видео- и фотокамеры,
 прочие.

Док-станция, как подставка для электронного устройства, позволяет синхронизировать данные с подключённым к ней устройством, например с настольным компьютером и одновременно заряжать аккумулятор через специальный разъём питания. Как док-станция позиционируются и беспроводные зарядные устройства.

Для синхронизации устройств требуется установленная специализированная программа и/или драйвер.

Обычно док-станция использует для подключения к компьютеру интерфейс USB- либо COM-порт.

Энергию для работы и зарядки мобильного устройства док-станция получает через сетевой блок питания из обычной электрической сети, либо через автомобильный блок питания — из электросети автомобиля.

 Док-станция для жёстких дисков
Док-станция для жёстких дисков позволяет использовать их как внешние переносные устройства хранения данных. Подключение док-станций к оборудованию производится кабелями внешнего интерфейса наподобие внешним жёстким дискам, но при этом переносным устройством является сам жёсткий диск без дополнительного оборудования как в Mobile Rack. Некоторые модели док-станций поддерживают одновременное подключение нескольких жёстких дисков, копирование информации с одного диска на другой напрямую, минуя компьютер, беспроводную передачу данных с помощью Wi-Fi.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Синхронизация устройства Windows Mobile с ПК при помощи ActiveSync
 Док-станции и порт-репликаторы для ноутбуков

Телефонная связь
Офисная техника
Видеокамеры
Фототехника
Мобильные компьютеры